Ce nom roumain peut correspondre à différents personnages : 
 Costin Lazăr (1981- ), footballeur roumain ;
 Filip Lazăr (1894-1936), pianiste et compositeur roumain ;
 Gheorghe Lazăr (1779-1821), intellectuel roumain ;
 Liliana Lazăr (1972- ) écrivain roumaine ;
 Mihăiță Lazăr (1986- ), joueur de rugby à XV.